Эми Элизабет Прайс-Фрэнсис (; род. ) — канадская актриса, наиболее известная по ролям в сериалах «Детектив Кинг» и «Чистильщик».

Ранние годы и образование 
Родилась 16 сентября 1975 года в Англии, но выросла в Торонто (Канада). В средней школе серьёзно занималась танцами. Окончила Национальную театральную школу Канады,, где проявила свою любовь к театру, хотя до прослушивания и не думала о карьере актрисы.

Театр 
Играет как в классических, так и в современных спектаклях. Примеры её работ: «The Winters' Tale», «The Game of Love And Chance», «Spring Awakening», «California Boyz», «The Shape of Things» и «Proof».

Личная жизнь 
На 2007 год проживала в собственном доме в Лос-Анджелесе. Её рост — 171 сантиметр. На правой лопатке чёрная татуировка — стилизованный медведь.

Фильмография

Награды 
Получила в 2012 году  как выдающаяся актриса за работу в телесериале Детектив Кинг.

Примечания 

Выпускники Национальной театральной школы Канады
Киноактрисы Канады